Filigrán má několik významů:
 Velmi jemný drátek z drahého kovu (většinou zlata, ale též např. stříbra), popř. umělecký předmět nebo ozdoba (šperk), vyrobený z velmi jemného drátku. Technika filigránu byla známa již kolem roku 2000 př. n. l.
 Způsob písařské výzdoby iniciál v gotické knižní malbě způsobem kroužené soustavy jemných čárek, který připomíná techniku filigránu v klenotnictví.
 Průsvitka, též vodotisk nebo vodoznak, čili průsvitná drobná kresba vtlačená do papíru nebo papírenského výrobku (dopisní papír, poštovní známka, bankovka apod.) při jejich výrobě. V minulosti byl poměrně běžným, často specifickým ochranným prvkem listin, bankovek, kolkových známek, poštovních známek a jiných dokumentů. Proto mnohdy bývá pomůckou při určení stáří a původu papíru.

Externí odkazy